

Patronyme 

 Anna  Banti, historienne, critique d'art, romancière et traductrice italienne ;
 Brigida Banti-Giorgi, soprano italienne de la fin du  ;
Caterina Banti, skipper italienne ;
 Cristiano Banti, peintre italien
 Jérémy Banti, matador français ;
 Luca Banti, arbitre international italien de football.

Toponyme 

 Banti, une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Wabane.